James F. Strother ist der Name folgender Personen:

* James F. Strother (Politiker, 1811) (1811–1860), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 James F. Strother (Politiker, 1868) (1868–1930), US-amerikanischer Politiker (West Virginia)